

Kalendarium informatyczne 1941 roku

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj 
 12 maja – pierwsza publiczna prezentacja skonstruowanego przez Konrada Zuse komputera Z3

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień 
 9 września – w Bronxville (stan New York) rodzi się Dennis MacAlistair Ritchie, haker, współtwórca języka C i systemu Unix.

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1941